Селково — название населённых пунктов и реки в России:

 Селково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Селково — хутор в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Селково — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Селково — река в Сланцевском районе Ленинградской области, левый приток реки Долгой.